L'US Open masculin 2009 est l'édition 2009 de l'US Open qui se déroule à Chicago du  au . Amr Shabana remporte le titre en battant Ramy Ashour en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2009
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2009
Squash en 2009
Sport en Pennsylvanie en 2009
Sport aux États-Unis en septembre 2009
Sport aux États-Unis en octobre 2009
Compétition de squash à Chicago